Села:
 Прилуцьке — Вінницька область, Калинівський район
 Прилуцьке — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район